Stanisław Niewiadomski ist der Name folgender Personen: 

* Stanisław Niewiadomski (Politiker) (1784–1837), polnischer Politiker, Bürgermeister von Kielce
 Stanisław Niewiadomski (Komponist) (1859–1936), polnischer Komponist
 Stanisław Niewiadomski (Schriftsteller) (1900–1990), polnischer Philologe und Schriftsteller 
 Stanisław Niewiadomski (Architekt) (1928–2008), polnischer Architekt